Петровичи:

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Петровичи — деревня в Жабинковском районе.
 Петровичи — деревня в Ивановском районе.

Витебская область 
 Петровичи — деревня в Докшицком районе.
 Петровичи — деревня в Воропаевском сельсовете Поставского района.
 Петровичи — деревня в Волковском сельсовете Поставского района.
 Петровичи — деревня в Дуниловичском сельсовете Поставского района.
 Петровичи — деревня в Камайском сельсовете Поставского района.
 Петровичи — деревня в Щарковщинском районе.

Гомельская область 
 Петровичи — деревня в Светлогорском районе.

Гродненская область 
 Петровичи — деревня в Ивьевском районе.
 Петровичи — деревня в Ошмянском районе.

Минская область 
 Петровичи — деревня в Воложинском районе.
 Петровичи — деревня в Смолевичском районе.
 Петровичи — деревня в Стародорожском районе.

Могилёвская область 
 Петровичи — деревня в Бобруйском районе.
 Петровичи — деревня в Могилёвском районе.

Россия 
 Петровичи — село в Спасском районе Рязанской области.
 Петровичи — село в Хорольском районе Приморского края.
 Петровичи — деревня в Смоленской области.
 Петровичи — село в районе имени Лазо, Хабаровский край.

Прочее 
 Петровичи — династия, правившая в Черногории.

См. также 
 Петрович